

Musique

Personnes 

 , un groupe américain de rock, actif durant les années 1960, principalement connu pour avoir enregistré la première version de Wild Thing.
 'The Wild One' est le surnom du chanteur australien Johnny O'Keefe

Albums 

 , un album des Guess Who, en 1972,
 , un album de Cockney Rejects en 1982,
 , un album de Thin Lizzy, en 1996,
 The Wild One, un album de Sugarplum Fairy, en 2008,
 Wild One, une chanson de Rooney en 2009,
 Wild Ones, un album de Flo Rida sorti en 2012,
 Wild Ones, un album de  en 2013,
 , un album de Kip Moore, en 2015.

Chansons 

 , une chanson de Johnny O'Keefe sortie en 1958, également connue sous le titre Real Wild Child, reprise en 1986 par Iggy Pop puis en 2008 par Jet et Iggy Pop sous le titre The Wild One,
 , une chanson de Bobby Rydell, en 1960,
 , une chanson de Martha and the Vandellas en 1964,
 Wild One, une chanson de Thin Lizzy sur l'album Fighting en 1975,
 Wild One, une chanson de Dio sur l'album Lock up the Wolves en 1990,
 , une chanson de Faith Hill, en 1993,
 , une chanson de Suede, en 1994,
 The Wild One, une chanson de Suzi Quatro sur l'album , en 1994,
 Wild One, une chanson de Darius Rucker sur l'album , en 2002,
 Wild One, une chanson de Rooney sur l'EP de même nom en 2009,
 Wild Ones, une chanson de Flo Rida et Sia en 2011,
 Wild One, une chanson de Green Day, sur l'album ¡Dos!, en 2012.

Cinéma 

 The Wild One, titre original du film L'Équipée Sauvage avec Marlon Brando, sorti en 1953,
 The Wild Ones, titre anglais du film Els nens salvatges (Les Enfants Sauvages), un film espagnol de 2012.

Littérature 

 The Wild One, un roman pour enfant de 1967 écrit par ,
 , un manga de Kiyo Fujiwara publié en 2004,
 Wild Ones: A Sometimes Dismaying, Weirdly Reassuring Story About Looking at People Looking at Animals in America, un roman de  publié en 2013.

Autres 

 The Wild One, des montagnes russes du parc d'attraction Six Flags America,
 , une organisation à but non lucratif à vocation écologique,
 , un jeu vidéo de Playdom.